Le mot dialectica est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier) d'un nom latin féminin signifiant « dialectique »

Sciences et techniques

Biologie 
  est un genre de papillons de nuit, de la famille des Gracillariidae.
 En taxonomie, le mot dialectica est employé comme épithète spécifique pour nommer certaines espèces, notamment l'araignée Diguetia dialectica et le papillon .

Mathématiques et logique 
 En théorie des catégories, les  sont une manière de construire des modèles de logique linéaire, introduite par Valeria de Paiva.
 En théorie de la démonstration, l' est une interprétation de la preuve de l'arithmétique intuitionniste, développée par Kurt Gödel.

Culture et société 
  est un ouvrage du philosophe, dialecticien et théologien français Pierre Abélard, écrit en 1115-1116 ou en 1240.
 Dialectica est une revue trimestrielle de philosophie, éditée en Suisse.